Ramon Rovira i Casanella (1836-1914), industrial i propietari català, pare de l'industrial i polític Josep Rovira i Bruguera i avi del director de cinema Francesc Rovira i Beleta
 Ramon Rovira i Pol (n. 1959), periodista català